Вале́рий Миро́нов:
 Миронов, Валерий Андреевич (род. 1939) — кинооператор-постановщик, киностудия «Ленфильм».
 Миронов, Валерий Иванович (1943—2006) — советский и российский военачальник, генерал-полковник, кандидат военных наук.
 Миронов, Валерий Леонидович (род. 1939) — советский и российский радиофизик, оптик атмосферы, член-корреспондент РАН.
 Миронов, Валерий Михайлович (род. 1941) — советский певец (лирико-драматический тенор).